Wrecking Ball — восемнадцатый студийный альбом американской фолк- и кантри-певицы Эммилу Харрис, выпущенный рекорд-лейблом Elektra Records 26 сентября 1995 года. Пластинка достигла первого места в британском кантри-чарте UK Country Albums. Отойдя от своего традиционного акустического звучания, Харрис сотрудничала с продюсером Даниэлом Лануа и звукоинженером Марком Ховардом. Альбом был отмечен за атмосферность, на нем выступили Стив Эрл, Ларри Маллен-младший, Кейт и Анна МакГарригл, Люсинда Уильямс и Нил Янг, который написал заглавную песню. Лауреат премии Грэмми-1996 за лучший фолк-альбом.

Об альбоме 
Хотя её выбор песен всегда был эклектичным, этот альбом был воспринят как отступление. Харрис, в возрасте 48 лет, стала чем-то вроде старшей женщины в кантри-музыке. Альбом получил почти всеобщее признание, вошел в списки лучших дисков года, составленные многими критиками, и направил карьеру Харрис в несколько иное русло, где она стала более жёсткой. Как альбом, определивший карьеру, Wrecking Ball сравнивали с альбомом Марианны Фейтфулл 1979 года Broken English и диском Джонни Кэша 1994 года American Recordings.

Харрис сделал кавер на песню Нила Янга «Wrecking Ball», и в треке звучит гармония Янга. Хотя песня была выпущена Харрисом как 2-трековый CD-сингл вместе с песней Люсинды Уильямс «Sweet Old World», один рецензент не счёл заглавный трек главным моментом альбома.

Выпущенный в сентябре 1995 года, альбом Wrecking Ball не вошёл в кантри-чарты и не получил статус золотой пластинки, но в течение нескольких недель он был № 1 в чарте «Americana» журнала Billboard. А в марте он получил премию «Грэмми-1996» (седьмую для Харрис) как лучший фолк-альбом (Best Folk Album). «Я думаю, что в этой категории были представлены записи, которые заслуживали признания, но, возможно, не так легко поддавались классификации», — заметила она. «Я действительно имею в виду альбом Стива Эрла, который был одним из моих любимых альбомов прошлого года».

Трек-лист

Чарты

Музыканты 

 Эммилу Харрис — вокал, акустическая гитара (на треках 3 5 7 10 11 12), гармонический вокал (на 10)
 Даниэль Лануа — мандолина (1 2 3 5 8 10 11 12), электрогитара (1 2 3 4 6 8 9 11 12), акустическая гитара (2 7 11), бас (1 3), дульцимер (10), дуэтный вокал (1 9), напевный вокал (3), перкуссия (4), басовые педали (8)
 Малкольм Берн — фортепиано (2 4 8 11 12), тамбурин (4 10 11), вибрации (4), орган (5 7), синтезатор (5), клавишные (6), слайд-гитара (8 12), бас (11), ударные (11), гармонический вокал (11)
 Ларри Маллен-младший — ударные (2 3 4 6 7 8 9 12), тарелки (4), ручной барабан (10)
 Тони Холл — перкуссия, бас (2 4 6 7 12), барабан (10)
 Дэрил Джонсон — высокий гармоничный вокал (1), том-том (1), бас-педали ударной установки (5), бэк-вокал (5), гармонический бас (6), гармоничный вокал (10)

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Альбомы Эммилу Харрис
Кантри-альбомы
Альбомы Elektra Records
Альбомы 1995 года
Альбомы — лауреаты премии «Грэмми»
Американская фолк-музыка